Csehország
  Kamenec, település a Rokycanyi járásban
  Kamenec, település a Svitavy járásban
 Szlovákia
 Kemenec (szlovákul Kamenec pod Vtáčnikom), község a Trencséni kerület Privigyei járásában